Rohr bezeichnet:

 Rohr (Technik), länglicher Hohlkörper
 Lauf (Schusswaffe), umgangssprachlich
 Backofen, in Teilen Deutschlands und Österreichs
 Rohr (Botanik), einkeimblättrige Pflanze mit langem Halm, Stängel, beziehungsweise Stamm
 Röhricht, eine Pflanzengesellschaft
 Schilfrohr, in Österreich und in der Schweiz
 Reet, Schilfrohr als Baustoff
 Rohrblatt, eine Gegenschlagzunge bei Musikinstrumenten
 den Klangkörper von röhrenförmigen Blasinstrumenten
 Rohr (Mesopotamien), antikes Längenmaß

Personen:
 Rohr (Familienname), ein Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 Rohr (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht

Gemeinden:
 Rohr (Mittelfranken), Gemeinde im Landkreis Roth, Bayern
 Rohr in Niederbayern, Markt im Landkreis Kelheim, Bayern
 Rohr (Thüringen), Gemeinde im Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Rohr im Burgenland, Gemeinde im Bezirk Güssing, Burgenland
 Rohr im Gebirge, Gemeinde im Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Rohr im Kremstal, Gemeinde in Oberösterreich
 Rohr bei Hartberg, Gemeinde in der Steiermark
 Rohr (Bas-Rhin), Kommune im Elsass, Frankreich

Gemeindeteile:
 Rohr (Blankenheim), Ortsteil der Gemeinde Blankenheim, Landkreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Rohr (Eurasburg), Ortsteil der Gemeinde Eurasburg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Rohr (Freystadt), Ortsteil der Stadt Freystadt, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Rohr (Günzach), Ortsteil der Gemeinde Günzach, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Rohr (Neudrossenfeld), Ortsteil der Gemeinde Neudrossenfeld, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Rohr (Plattling), Ortsteil der Stadt Plattling, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Rohr (Rohrbach), Ortsteil der Gemeinde Rohrbach (Ilm), Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Rohr (Stuttgart), Stadtteil von Stuttgart, Baden-Württemberg
 Rohr (Waltenhofen), Ortsteil der Gemeinde Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Rohr (Weilheim), Ortsteil der Gemeinde Weilheim (Baden), Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Rohr (Woringen), Ortsteil der Gemeinde Woringen, Landkreis Unterallgäu, Bayern

 Rohr (Gemeinde Loosdorf), Ortschaft und Katastralgemeinde von Loosdorf, Niederösterreich
 Rohr (Gemeinde Ragnitz), Ortschaft und Katastralgemeinde von Ragnitz, Steiermark
 Rohr an der Raab, Ortschaft und Katastralgemeinde von Edelsbach bei Feldbach, Steiermark
 Rohr (Gemeinde Mittelberg), Ort bei Mittelberg im Kleinwalsertal, Bezirk Bregenz, Vorarlberg

 Rohr AG, Stadtteil von Aarau, Kanton Aargau (Gemeinde bis 2009)
 Rohr SO, Ortsteil von Stüsslingen, Kanton Solothurn (Gemeinde bis 2021)

Sonstige:
 Rohr (Fluss), rechter Zufluss der Alten Lune (siehe Lune (Weser)), bei Wulsdorf, Stadtgemeinde Bremerhaven, Land Bremen
 Burg Rohr – mehrere Bauten

RO-HR steht für:
 Kreis Harghita in Rumänien (ISO 3166-2)

Siehe auch:
 Röhrchen
 Röhre
 Röhr
 Ror
 Verrohrung

Abkürzung